George Simpson (1792-1860) – esploratore scozzese
George Simpson (1878-1965) – meteorologo ed esploratore britannico
George Simpson (1908-1961) – velocista statunitense